

Patronymie 
Matsumura est un nom de famille japonais, notamment porté par :

 Goshun Matsumura (1752-1811), peintre de paysages et dessinateur japonais, fondateur de l'école Shijō ;
 Hokuto Matsumura (1995-), chanteur et acteur japonais ;
 Katsumi Matsumura (1944-), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Keibun Matsumura (1779-1843), peintre japonais de l'école Shijō ;
 Mitsuru Matsumura (1957-), patineur artistique japonais ;
 Ninzo Matsumura (1856-1928), botaniste japonais ;
 Shōnen Matsumura (1872-1960), entomologiste japonais ;
 Sōkon Matsumura (1809-1899), maître d'arts martiaux, fondateur du Shōrin-ryū ;
 Takeshi Matsumura (1960-), traducteur et lexicographe japonais ;
 Tatsuo Matsumura (1914-2005), acteur japonais ;
 Teizō Matsumura (1929-2007), poète et compositeur japonais de musique classique ;
 Yoshiko Matsumura (1941-), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Yūta Matsumura (2001-), footballeur japonais.

Astronomie 
 (9105) Matsumura, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais